Зайнуддин ( — Украшение веры) — мужское имя арабского происхождения. Состоит из двух частей: зайн — «красота» и дин — «вера», «религия». Популярно у мусульман.

Имя происходит от глагола с корнем «з-й-н» — «украшать». Оно является однокоренным с именами Зайнулабидин («красота поклоняющихся»), Зайнуллах («красота Аллаха») и со словами, например, «музаййин» — «парикмахер», «дизайнер».

В Дагестане встречается в форме Зейнутдин. В средние века подобные имена (Джамалуддин, Камалуддин и др.) служили титулами, почётными прозвищами. Позже эти прозвища перешли в разряд собственных имён.

Персоналии 
 Зинедин Зидан
 Шейх Зайнудин Куйи Орифон Ал-Тошкандий (см.Мавзолей Шейха Зайнудина)
 Зайнутдинов — фамилия. Известные носители:
 Зайнутдинов, Иса Исаевич
 Зайнутдинов, Шайх

Примечания

Литература 
Имя и история. А.Гафуров. 1987

Арабские имена